Orsera - comune dell'Istria meridionale, in Croazia
 Orsera - isolotto dell'arcipelago delle isole Brioni, lungo la costa istriana, in Croazia
 Vallorsera -  vallata situata in Piemonte, Italia
 Valle di Orsera - valle del Canton Uri, in Svizzera